Mobilita (z lat. mōbilitas, pohyblivost, také přemístnitelnost) je schopnost osoby nebo věci býti bez větších zábran uveden do pohybu. Takový subjekt se pak označuje jako mobilní. Pojem může případně označovat stav, při kterém je subjekt v pohybu.

Rozlišujeme pojmy:
 Ekonomická mobilita
 Kapitálová mobilita
 Sociální mobilita